Gym (album), een muziekalbum van Di Derre
Gymnastiek (sport), een verzamelnaam voor diverse acrobatische activiteiten
Lichamelijke opvoeding, een schoolvak, bewegingsonderwijs
Gymnasium, een schooltype